Fabrizia Baduel Glorioso – politica e sindacalista italiana
 Francesco Paolo Glorioso – giornalista italiano
 Giovanni Camillo Glorioso – matematico e astronomo italiano
 Giulio Glorioso – giocatore di baseball italiano